

Zoologia
Coccodrillo – in zoologia, termine usato, in senso lato, per indicare i Rettili Diapsidi appartenenti all'ordine Crocodylia. In senso più stretto, i coccodrilli sono le specie di quest'ordine che costituiscono la famiglia Crocodylidae (Coccodrillidi) e più specificatamente il genere Crocodylus, distinguendosi così dagli Alligatoridi (alligatore e caimano) e dai Gavialidi (gaviale)

Trasporti
Coccodrillo – in gergo ferroviario, particolare locomotiva svizzera con il corpo articolato, cofani pronunciati solidali ai semicarri, rodiggio imponente con bielle
Coccodrillo – sinonimo di bisarca, autotreno per il trasporto di autovetture 
Coccodrillo – nome di un carrello con il quale vengono trasportati i vagoni ferroviari su strada. È munito di rotaie per alloggiare il vagone e viene trascinato da una motrice (camion o trattore)

Altro
 Coccodrillo – film del 1996 diretto da Kim Ki-duk
Coccodrillo – personaggio del racconto di J. M. Barrie Peter e Wendy
Coccodrillo – nel gergo giornalistico, necrologio scritto in anticipo, per averlo pronto al momento del bisogno
Coccodrillo – figura araldica
Connettore a coccodrillo – in elettronica ed elettrotecnica, connettore usato per fermare temporaneamente un cavo di misura o una connessione di potenza come nella ricarica di una batteria per automobile

Note